Petit Gâteau (französisch für kleiner Kuchen; Plural Petits Gâteaux) ist ein Dessert und besteht aus einem kleinen Schokoladenkuchen, welcher aus einer knusprigen Kuchenrinde und einer Füllung aus flüssiger Schokolade besteht. Vor dem Servieren wird er einige Minuten im Backofen erhitzt, um die Schokolade zu verflüssigen. Häufig wird zum Petit Gâteau eine Portion Vanilleeis serviert.

Der Petit Gâteau ist vor allem 1990 in Restaurants in New York City bekannt geworden. Heute gibt es verschiedene Variationen des Desserts. So werden verschiedene Sorten Eis serviert oder der Kuchen beinhaltet neben der Schokolade zusätzlich noch Früchte oder alkoholische Getränke.

Der englische Name kommt aus dem französischen und wird in Frankreich moelleux au chocolat (Weiche Schokolade) genannt.

Literatur 
 Auguste Colobié: Nouvelle encyclopédie culinaire. Des abricots à l’eau-de-vie au Yorkshire pudding. Éditions Lacour, Nîmes 2006, ISBN 978-2-7504-1239-5, S. 221 (EA Meulen 1906/07).

Süßspeise
Schokolade als Thema